Stati Uniti d'America
Gruver – città della Contea di Emmet, Iowa
Gruver – città della Contea di Hansford, Texas